pojedynek – uznawany za honorowy, sposób rozwiązywania konfliktów między dwoma rywalami
 Pojedynek – odcinek amerykańskiego serialu telewizyjnego Combat! z 1964
 Pojedynek – brytyjski film w reżyserii Ridleya Scotta z 1977
 Pojedynek – amerykański film w reżyserii Kennetha Branagha z 2007
 Pojedynek – utwór Ferdynanda Chotomskiego, opublikowany w 1818